Günter Bartsch - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.
Adam von Bartsch - um artista austríaco.
Hans-Jürgen Bartsch - um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.
Max Bartsch - imigrante alemão, fundador tha Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto.
Hélio Bartsch - um artista brasileiro, neto de Max Bartsch
Desambiguações de sobrenomes